Vorpahl ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Vorpahl (* 1963), deutscher Journalist und Regisseur; Biograph von Georg Forster und Heinrich Schliemann
 Kurt Vorpahl (1905–1944), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer
 Reinhold Vorpahl (1864–1926), deutscher Mandolinenpädagoge